Svetovno prvenstvo v košarki (uradno ime FIBA World Championship) je svetovno prvenstvo, ki se prireja vsaka štiri leta pod okriljem svetovne košarkarske zveze FIBA.

Zgodovina 

Svetovna prvenstva v košarki je začela prirejati mednarodna košarkarska zveza, FIBA, prvič ga je organizirala leta 1950 v Argentini. Prvenstvo se prireja vsaka štiri leta, na parno ter neolimpijsko leto. Od leta 2006 naprej je število nastopajočih moštev s 16 naraslo na 24. 

Najuspešnejše na prvenstvih so ZDA s petimi osvojenimi naslovi. Nekdanji državi SFRJ in Sovjetska zveza sta osvojili vsaka po tri naslove. Po razpadu Jugoslavije je ZRJ osvojila še dva naslova.

Prvenstva in zmagovalci 

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1950
|(Buenos Aires)
|
|64-50
|
|
|51-40
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|1954
|(Rio de Janeiro)
|
|62-41
|
|
|66-60
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|1959
|(Santiago)
|
|81-67
|
|
|86-85(podaljšek)
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|1963
|(Rio de Janeiro)
|
|90-71
|
|
|69-67
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|1967
|(Montevideo)
|
|71-59
|
|
|80-71
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|1970
|(Ljubljana)
|
|80-55
|
|
|62-58
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|1974
|(San Juan)
|
|82-79
|
|
|83-70
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|1978
|(Manila)
|
|82–81(podaljšek)
|
|
|86–85
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|1982
|(Cali)
|
|95–94
|
|
|119–117
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|1986
|(Madrid)
|
|87–85
|
|
|117–91
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|1990
|(Buenos Aires) 
|
|92–75
|
|
|107–105(podaljšek)
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|1994
|(Toronto, Hamilton)
|
|137–91
|
|
|78–60
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|1998
|(Atene)
|
|64–62
|
|
|84–61
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|2002
|(Indianapolis)
|
|84–77(podaljšek)
|
|
|117–94
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|2006
|(Sajtama) 
|
|70–47
|
|
|96–81
|
|- bgcolor=#D0E7FF
|2010
|(Carigrad)
| 
|81–64
| 
|
|99–88
|
|- bgcolor=#F5FAFF
|2014
|(Madrid)
|
|129–92
|
|
|95–93
|
|-style="background:#D0E6FF"
|2019
|align=left| (Peking)

|
|95–75
|

|
|67–59
|
|-
|2023
|align=left|   
| colspan="3" |
| colspan="3" |
|}

Pregled po medaljah

Najboljši igralci po prvenstvih

Sklici in opombe

Zunanje povezave 
 

Svetovna prvenstva
Košarkarska tekmovanja

Športne prireditve, ustanovljene leta 1950